Студенецкое сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Коми 
 Студенецкое сельское поселение — входит в Усть-Вымский район

Мордовия 
 Студенецкое сельское поселение — входит в Зубово-Полянский район

Смоленская область
 Студенецкое сельское поселение — входит в Шумячский район